Стефан Симич (; родился 20 января 1995 года в городе Прага, Чехия) — чешский футболист, защитник хорватского клуба «Хайдук Сплит».

Родители Симича — боснийские сербы, долгое время проживавшие в Хорватии и переехавшие в Чехию незадолго до его рождения.

Клубная карьера 
Симич — воспитанник пражской «Славии». На одном из международных турниров его заметили скауты итальянского «Дженоа» и выкупили Стефана на 12 млн чешских крон. Он отыграл сезон за молодёжный состав клуба, после чего перешёл в «Милан». Летом 2014 года для получения игровой практики он на правах аренды перешёл в «Варезе». В матче против «Ливорно» Симич дебютировал итальянской Серии B. После окончания аренды Стефан вернулся в «Милан».

Летом 2016 года Симич вновь был отдан в аренду, его новым клубом стал бельгийский «Мускрон-Перювельз». 30 июля в матче против «Андрелехта» он дебютировал в Жюпиле лиге. 17 сентября в поединке против «Вестерло» Стефан забил свой первый гол за новый клуб.

Летом 2017 года Симич был отдан в аренду в «Кротоне». 1 октября в матче против СПАЛа он дебютировал в Серии A.

В январе 2019 года Симич отправился в аренду во «Фрозиноне».

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Чехии Симич принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Италии и Дании.

11 ноября 2017 года дебютировал за главную сборную страны в товарищеском матче против сборной Катара, отыграв всю встречу без замен. Матч завершился победой Чехии со счётом 1:0.

Статистика выступлений за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Хайдука» 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Мускрон-Перювельз»
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит